Selva är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Selva ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Selva är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Puig de Massanella,  meter över havet,  km nordväst om Selva. Runt Selva är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Inca,  km söder om Selva. Trakten runt Selva består till största delen av jordbruksmark. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Balearerna